Waldkirch ist der Name folgender Orte:

 Waldkirch, Stadt im Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Waldkirch (Georgenberg), Ortsteil der Gemeinde Georgenberg, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Waldkirch (Waldshut-Tiengen), Ortsteil der Kreisstadt Waldshut-Tiengen, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Waldkirch (Winterbach), Ortsteil der Gemeinde Winterbach, Landkreis Günzburg, Bayern
 Waldkirch SG, Gemeinde im Kanton Sankt Gallen, Schweiz
 Komorówko, 1936–1945: Waldkirch, Gmina Trzebnica, Powiat Trzebnicki, Wojewodschaft Niederschlesien, Polen

Waldkirch ist der Familienname folgender Personen:
 Angehörige eines Schaffhauser Bürgergeschlechts, siehe Grafen von Waldkirch
 Aegid von Waldkirch (1621/22–1667), Schweizer Benediktiner und Abt von Muri
 Beat Wilhelm von Waldkirch (1744–1816), Schweizer Politiker 
 Eduard von Waldkirch (1890–1972), Schweizer Jurist, Hochschullehrer und Politiker (Republikanische Bewegung)
 Els Peyer-von Waldkirch (1899–1985), Schweizer Krankenschwester
 Esther Elisabeth de Waldkirch (1660–1728), Schweizer Philosophin
 Klemens von Waldkirch (1806–1858), bayerischer Diplomat und Staatsmann
 Konrad Waldkirch (1549–um 1615), Schweizer Drucker und Verleger
 Konrad von Malsen-Waldkirch (1869–1913), Mitglied des Deutschen Reichstags
 Wilhelm Waldkirch (1870–1942), deutscher Zeitungsverleger

Siehe auch:
 Waldkirche (Gebäude)
 Waldkirchen (Begriffsklärung)